Море Пунги () — углеводородное море Титана (спутника Сатурна). Это самое северное из его морей: оно находится близко к полюсу, севернее моря Кракена. Размер — около 380 км; координаты центра — 

Море было обнаружено аппаратом «Кассини» в 2007 году. Оно названо в честь Пунги — предка акул, скатов и ящериц в мифологии полинезийского народа маори. Название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2008 году.

Примечания

Ссылки 

 Карта северного полюса Титана 
 

Озёра Титана